Владимир Бобринский
 Бобринский, Владимир Алексеевич (1824—1898) — русский государственный деятель, генерал-майор, министр путей сообщения.
 Бобринский, Владимир Алексеевич (1867—1927) —  русский политический деятель, монархист, член Думы трёх созывов, лидер партии умеренно-правых.